Josie et les  est un groupe fictif de musique pop créé par Dan DeCarlo.

Ce groupe est apparu sur différents supports : 
 , comic book paru chez Archie Comics entre 1963 et 1982 pour la première version et depuis 2016 pour la seconde ;
 Josie et les Pussycats (1970-1971), dessin animé produit par les studios Hanna-Barbera ;
 Josie et les Pussycats dans le cosmos (1972), second dessin animé produit par les studios Hanna-Barbera ;
 Josie et les , groupe éphémère de bubblegum pop qui a enregistré des chansons pour un disque via le label Capitol Records en 1970 (et pour la série télévisée du même nom) ;
 Josie et les Pussycats, film live sorti en 2001 ;
 Dans la série télévisée Riverdale, diffusée depuis 2017.

Homonymie